ATB steht für:

 Across the Border, badische Folkpunk-Band
 Advanced  Trace Bus, ein Computer-Bus der Advanced Microcontroller Bus Architecture
 Akademischer Turnbund, Dachverband akademischer Turnverbindungen an Universitäten und Hochschulen
 Albtalbahn
 All Terrain Bike, Fahrradtyp, siehe Trekkingrad
 Allgemeine Teilzahlungsbank, deutsches Kreditinstitut, heute OYAK Anker Bank
 Alpentransitbörse, ein geplantes Instrument zur Verkehrsregulierung in den Alpen
 Altdeutsche Textbibliothek, eine Editionsreihe mittelhochdeutscher Texte, begründet von Hermann Paul
 Amsterdam Trade Bank, Tochter der russischen Alfa Bank
 Amtliches Telefonbuch für Österreich, bis um grob 2000 von der ÖPT gedruckt herausgegeben
 Arbeiterturnerbund, sozialdemokratisch ausgerichtete Organisation des Arbeitersports
 ATB (DJ), Kurzform für André Tanneberger, deutscher DJ und Produzent
 ATB AG, ein Unternehmen der elektrischen Antriebstechnik
 ATB Financial, ein kanadischer Finanzdienstleister
 ATB GmbH, Institut für Angewandte Systemtechnik, Bremen
 ATB Red Nacional, ein Fernsehsender aus Bolivien 
 ATB – Verband für Sport, Verkehr und Freizeit, Schweizer Sportverband
 ATB-Market, ein ukrainischer Discounter
 Aufbau Taschenbuch Verlag, siehe Aufbau-Verlag
 Ausbildungs- und Tätigkeitsbezeichnung, Begriff der Personalführung der Bundeswehr; siehe Ausbildungs- und Tätigkeitsnummer
 Ausbildungs- und Tagungszentrum Bienenberg, mennonitische theologische Bildungseinrichtung
 Austrian Testing Board
 Automated Ticket and Boarding Pass, Flugschein mit maschinenlesbaren Magnetstreifen, siehe Ticket (Luftfahrt)
 Automatische treinbeïnvloeding, niederländisches Zugbeeinflussungssystem
 Flughafen Atbara, ein Flughafen in Atbara in Sudan nach dem IATA-Code
 Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie, Forschungseinrichtung mit Sitz in Potsdam
 Orion Abort Test Booster, eine Spezialrakete; siehe Minotaur (Rakete)
 Verband der türkischen Kulturvereine in Europa, türkisch Avrupa Türk Birliği 

AT/B steht für:

 Articulated Tug Barge, ein Schubverband
 noch nicht endgültig registriertes Versandverfahren, als Belegart in der Zollabfertigung

Abkürzung